Асланиди —  фамилия.

Известные носители 
 Асланиди, Александр Валентинович — (род. 1947) - российский политик.
 Асланиди, Георгий Георгиевич — (род. 1984) - российский футболист.

Примечания